Юсти́ция ( «справедливость, законность», от  «право»). В латинском переводе Библии юстиция является синонимом правды: Блаженны (beati) алчущие и ищущие правды (iustitiam) (). 

 Юстиция — система судебных учреждений; судебное ведомство. Юстиция является сферой неделимого правового поля, образованного человеком — как субъектом первичного права.
 Юстиция — правосудие, вид правоохранительной и правоприменительной государственной деятельности, в которой реализуется судебная власть.
 Юстиция — богиня правосудия в римской мифологии.
 Юстиция () — арагонское учреждение, ограничивавшее власть короля в судебном отношении.
 Юстиция — род цветковых растений семейства Акантовые.
 Юстиция — фонтан в Берне. Является одним из знаменитых бернских фонтанов XVI века.
 (269) Юстиция — астероид в Солнечной системе.

Слово «юстиция» используется в следующих терминах:
 Ювенальная юстиция — система государственных органов, рассматривающих дела о преступлениях несовершеннолетних.
 Административная юстиция — процессуальная форма деятельности судов и квазисудебных органов по рассмотрению и разрешению административно- правовых споров о законности управленческих актов, действий и решений органов государственного управления.
 Министерство юстиции Российской Федерации — федеральное министерство, проводящее государственную политику и осуществляющее управление в сфере юстиции, а также координирующее деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти.
 Органы юстиции — совокупное обозначение всех учреждений и ведомств Министерства юстиции.
 «Российская юстиция» — ежемесячный журнал. Учредители: Администрация Президента России, Министерство юстиции Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации. Выходит с 1 января 1922 года (с 1922—1929 «Еженедельник советской юстиции», с 1930—1993 «Советская юстиция»).

Слово «юстиция» используется в названиях:
 классных чинов в органах юстиции Российской Федерации (см. например, Государственный советник юстиции Российской Федерации);
 классных чинов в органах прокуратуры СССР и Российской Федерации (см. например, Действительный государственный советник юстиции);
 воинских званий для военнослужащих, имеющих военно-учётную специальность юридического профиля (см. Воинские звания в Вооружённых Силах Российской Федерации);
 специальных званий в органах внутренних дел Российской Федерации (см. например, Генерал-полковник юстиции (Россия)).

См. также